L'Associazione Sportiva Asiago Hockey (L'Association Sportive du Hockey Asiago) ou Asiago Hockey 1935 est un club professionnel de hockey sur glace Italien évoluant dans l'ICEHL. Il dispute ses matches à domicile au Stadio Odegar d'Asiago.

Historique 
Le club existe depuis 1935 et gagne en 2001 son premier championnat. En 2022, il intègre l'ICEHL, l'élite autrichienne.

Palmarès 
 Vainqueur de l'Alps Hockey League : 2018, 2022.
 Vainqueur de la Série A : 2001, 2010, 2011, 2013, 2015, 2020 et 2021.
 Vainqueur de la Supercoupe d'Italie : 2003, 2013, 2015, 2020 et 2021.
 Vainqueur de la Coupe d'Italie : 1991, 2001 et 2002.

Les logos

Joueurs

Références

Lien externe 
 

Asiago
Asiago
Asiago